V3 ou V03 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS V3, un sous-marin de classe V de la Royal Navy ;
 V3, une arme de représailles allemande de la Seconde Guerre mondiale.

Informatique 
 v3, troisième version d'un appareil ou d'un logiciel.

Photographie 
 Nikon 1 V3, un appareil photographique hybride du fabricant japonais Nikon.

Sciences

Neurosciences 
 V3, une aire du cortex visuel au niveau du cerveau ;
 V3 ou nerf mandibulaire, la  (mandibulaire) du nerf trijumeau, cinquième nerf crânien, noté "V".

Médecine 
 Classe ATC V03, un sous-groupe thérapeutique de la classification ATC ;
 Piéton blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette (V03), d’après la classification internationale des maladies.

Sports 
 V3, une pirogue polynésienne (Va'a) de 3 rameurs.

Téléphonie 
 RAZR V3, un téléphone mobile de Motorola.

Toponymie 
De nombreux villages burkinabés possèdent le sigle V3 dans leurs noms :
 Bloc-AVV-V3, (département de Tiébélé) ;
 Bomboré-V3, (département de Mogtédo) ;
 Kaïbo-Nord V3, (département de Bindé) ;
 Kaïbo-Sud V3, (département de Bindé) ;
 Manga-Est V3, (département de Gogo) ;
 Mankarga-V3, (département de Boudry) ;
 Mogtédo-V3, (département de Mogtédo) ;
 Ouâda-V3, (département de Bané) ;
 Ouayalgui-V3, (département de Boudry) ;
 Rapadama-V3, (département de Mogtédo) ;
 Tanama-V3, (département de Boudry).

Transports

Automobile 
 Brilliance V3, un modèle du constructeur automobile chinois Brilliance.

Aviation 
 .

Bicyclette 
 VCub ou V3, un système de location de vélos à Bordeaux.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres